Avangarda – warszawskie stowarzyszenie miłośników fantastyki
 Avangarda – coroczny zlot miłośników szeroko pojętej fantastyki odbywający się w Warszawie

Zobacz też 
 awangarda